A Mediolanum az alábbi dolgokat jelentheti:

Mediolanum, Milánó észak-olasz város római neve
Mediolanum Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök cége
Mediolanum, Moiliens város ókori neve
Mediolanum, Meuliens város ókori neve
Mediolanum, Miolan város ókori neve
 Mediolanum (vonat), egykori TEE járat

 mediolanumi ediktum, I. Constantinus nyugati és uralkodótársa, Licinius keleti császár által kiadott rendelet